Romániai települések:
 Cocoșești Fehér megyében
 Cocoșești Prahova megyében